CMV, sigle composé des trois lettres C, M et V, peut signifier :
 crise de milieu de vie, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, mid-life crisis en anglais,
 cytomégalovirus, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Canine minute virus (en français, virus minute des chiens), un parvovirus canin ;
 Cucumber Mosaic Virus (en français, virus de la mosaïque du concombre).

 Cosplay Music Video, soit "Vidéo de musique cosplay".

CMV est un code qui peut signifie :
 905, en nombres romains ;
 , sur la Péninsule de Coromandel, en Nouvelle-Zélande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 CMV Médiforce, une société du groupe BNP Paribas spécialisée dans le financement des professionnels libéraux de santé

Code